Топольницький — українське та польське прізвище.

 Топольницький Василь (1893–1978), громадський діяч і піонер української кооперації в Канаді.
 Топольницький Генрик Генрикович (1864–1920) — композитор.
 Топольницький Микола Кирилович (1898–1968) — доцент, кандидат наук, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка та працював у ЛДУ з 1939, перекладач, переклав зокрема з 2 по 4 частини твору Я. Гашека Пригоди доброго вояка Швейка під час світової війни.

Українські прізвища